Dykare kan avse:

 Dykare – en person som ägnar sig åt aktiviteter i undervattensmiljö, se Dykning
 Lättdykare – en dykare med andningsapparat och simfötter som simmar fritt
 Tungdykare – en dykare med ytgående luftslang och vikter som går på botten

Djurriket 
 Dykare (skalbaggar)  – en familj av skalbaggar
 Dykarantiloper – en underfamilj av slidhornsdjur